Die 6. Afrikanische Nationenmeisterschaft (offiziell ), organisiert von der Confédération Africaine de Football, fand vom 16. Januar bis 7. Februar 2021 in Kamerun statt. 

Ursprünglich sollte diese im April 2020 ebenda ausgetragen werden. Sie soll zum fünften Mal mit 16 Mannschaften stattfinden. Kamerun erhielt das Austragungsrecht, nachdem Äthiopien eingestand nicht in der Lage zu sein das Austragungsrecht wahrzunehmen. Am 17. März teilte die CAF mit, dass das Turnier aufgrund der COVID-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. Ende Juni 2020 wurde der Januar 2021 als neuer Austragungstermin genannt.

Anders als bei der Fußball-Afrikameisterschaft sind bei der Nationenmeisterschaft nur Spieler spielberechtigt, die in den nationalen Ligen ihrer Heimatländer spielen. Titelverteidiger war die Mannschaft Marokkos, die wiederum gewinnen konnte.

Qualifikation 

Die Qualifikation fand zwischen dem 20. April 2019 und 20. Oktober 2019 statt.

Insgesamt hatten 47 der möglichen 53 Staaten eine Teilnahme an der Qualifikation angekündigt. Die dschibutische Fußballnationalmannschaft und die gabunische Fußballnationalmannschaft sind aufgrund ihres Rückzuges aus der laufenden Qualifikation für das Turnier 2018 von der Teilnahme ausgeschlossen worden. Zudem hatten Gambia, Sierra Leone (war durch die FIFA suspendiert), Eritrea sowie Ägypten ihre Teilnahme abgesagt.

Aus den Zonen Nord, West A und Zentral qualifizierten sich jeweils zwei Mannschaften, aus den Zonen Zentral-Ost, West B und Süd jeweils drei Mannschaften. Der Gastgeber Kamerun (aus Zentral) ist zudem automatisch qualifiziert.

Teilnehmer

Spielorte 
Quelle:

Modus 
Gespielt wird in einer Vorrunde mit vier Gruppen zu je vier Nationalmannschaften. Die besten beiden Teams einer jeden Gruppe rücken in die Hauptrunden nach dem K.-o.-System vor. Gastgeber Kamerun ist als Kopf der Gruppe A gesetzt.

Gruppenphase 
Die Auslosung für die Gruppenphase fand am 17. Februar 2020 in Yaoundé statt.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Spielplan

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (arabisch/englisch/französisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Yaoundé
Sportveranstaltung in Douala
Sportveranstaltung in Limbe (Kamerun)